Il giullare – racconto di Ivano Fossati del 1991
 Il giullare (The Jester) – romanzo di James Patterson e Andrew Gross del 2003